Надеино — название населённых пунктов в России:

 Надеино — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Надеино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Надеино — село в Шиловском районе Рязанской области.